Maxima er et frit computeralgebrasystem (CAS), som er open-source-software, der er udviklet under GNU General Public License.

Maxima kan downloades til flere styresystemer.

Programmeringssprog og grafiske brugerflader 
Maxima er skrevet i programmeringssproget Common Lisp.
Der findes adskillige grafiske brugerflader (GUI) til Maxima.

SageMath er et frit CAS-software, som har lånt flere biblioteker af Maxima.

Styresystemer 
Maxima kan anvendes til disse fire styresystemer:

 Microsoft Windows
 Apple macOS
 Linux
 Android

Historie 
Maxima var oprindeligt baseret på CAS-programmet Macsyma. Den første version af Macsyma blev lanceret i 1982 af William Schelter, der var professor i matematik. Navnet Maxima har eksisteret siden 1998, da Schelter fik USA’s energiministeriums tilladelse til at offentliggøre programmet.

I perioden 1982-99 gennemgik Maxima en række ændringer. Siden 2017 har der været introduktionsvideoer til Maxima. Den 31. maj 2019 blev Maxima 5.43.0 publiceret.

Features (udvalg) 

 Løse ligninger
 Plotte funktioners grafer
 Faktorisere polynomier
 Faktorisere store tal
 Differentialregning, altså beregne differentialkvotienter
 Integralregning, dvs. beregne stamfunktioner
 Linear algebra
 Taylor serier
 Løse differentialligninger (se tabel nedenfor)
 Vektorregning
 Matrixer
 Komplekse tal
 3D grafer

Se også 
Maxima hører til denne gruppe af CAS-softwares

* løser også triple integraler.

Eksterne henvisninger 
https://sourceforge.net/p/maxima/code/ci/master/tree/

List of computer algebra systems (engelsk)

Maxima online 
https://web.archive.org/web/20181101184600/http://maxima-online.org/

Bog om Maxima 
Timberlake, Todd Keene; Mixon, Jr., J. Wilson (2015). Classical Mechanics with Maxima. Springer. .

Referencer 

Computeralgebrasystem
Software
Fri software
Matematisk software
Frit computeralgebrasystem
Windows-software
Linux-software
Mac OS-software
Matematik-software